Thái Hòa (Nghệ An)
 Thái Hòa (Bình Dương)
 Thái Hòa (Hải Dương)
 Thái Hòa (Vĩnh Phúc)
 Thái Hòa (Hanoi)
 Thái Hòa (Thanh Hóa)
 Thái Hòa (Thái Bình)